Camilli ist der Familienname folgender Personen:

 Camillo Camilli (1703–1754), italienischer Geigenbauer
 Eric Camilli (* 1987), französischer Rallyefahrer
 Nicolae Iosif Camilli (1840–1915), italienischer Bischof
 Pietro De Camilli (* nach 1946), italienisch-amerikanischer Zellbiologe
 Simone Camilli (1979–2014), italienischer Journalist und Fotograf der Associated Press